Jan Thomas Jenssen (ur. 1 kwietnia 1996 w Trondheim) – norweski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jenssen pojawił się 4 stycznia 2013 roku w Steinkjer, gdzie w zawodach juniorskich zajął 67. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2016 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji zwyciężył w sztafecie. Na tej samej imprezie był także trzynasty w biegu na 15 km stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2017 roku w Lillehammer na dystansie 30 km (bieg łączony). Pierwsze punkty pucharowe wywalczył 28 grudnia 2019 roku podczas pierwszego etapu Tour de Ski plasując się na 8. miejscu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Trondheim